Zberg es un apellido suizo que puede referirse a:

  Beat Zberg, ciclista; o
  Markus Zberg, ciclista, hermano del anterior.